Семь кораблей  Королевского флота назывались HMS Liverpool, в честь города Ливерпуль, еще один планировался:

 HMS Liverpool — 44-пушечный фрегат 5 ранга, строился как HMS Enterprise; переименован до спуска на воду в 1741; продан в 1756, стал приватиром; снова приобретен флотом в 1759; вступил в строй как the 30-пушечный HMS Looe; продан в 1763.
 HMS Liverpool — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1758; разбился в 1778.
 HMS Liverpool — 50-пушечный фрегат, позже переклассифицирован в корабль 4 ранга, спущен на воду в 1814; продан в 1822.
 HMS Liverpool планировался как 58-пушечный фрегат 4 ранга типа Southampton; заказан в 1825; отменен в 1829.
 HMS Liverpool — винтовой фрегат 4 ранга; спущен на воду в 1860; продан в 1875.
 HMS Liverpool — лёгкий крейсер типа Town (1909) спущен на воду в 1909 ; отправлен на слом в 1921.
 HMS Liverpool (C11) — лёгкий крейсер типа Town; спущен на воду в 1937; отправлен на слом в 1958.
 HMS Liverpool (D92) — эскадренный миноносец типа 42 спущен на воду в 1980; выведен из активного состава в 2012.

См. также 
 Liverpool — линейный корабль, переданный в дар британской короне от имама Муската; взят в Королевский флот как HMS Imaum.
 Liverpool Packet — ряд ливерпульских пакетботов